Влади́мир Фролов:
 Фролов, Владимир Александрович (1874—1942) — советский мозаичист, академик.
 Фролов, Владимир Иосифович (1939—2007) — поэт, член Союза писателей СССР, России с 1982 года.
 Фролов, Владимир Иванович (род. 1928) — советский и российский военнослужащий, бывший командир 600-го военно-транспортного авиационного полка, заслуженный военный лётчик РФ.
 Фролов, Владимир Константинович (1850—1915) — музыковед.
 Фролов, Владимир Михайлович (1923—2004) — слесарь-лекальщик, Герой Социалистического Труда. 
 Фролов, Владимир Петрович (????—2022) — российский военачальник, генерал-майор, бывший заместитель командующего 8-й гвардейской армией. 
 Фролов, Владимир Тихонович (1923—2015) — российский геолог, заслуженный профессор МГУ.
 Фролов, Владимир Фёдорович (1938—2009) — российский изобретатель, автор теории и технологии эндогенного дыхания, разработал дыхательный тренажёр. Примечания